The Truth About Love Tour — это шестой концертный тур американской певицы Pink, в поддержку её альбома The Truth About Love. Тур включает 130 концертов в Австралии, Северной Америке и Европе. Более 320 тысяч билетов в Австралии были проданы в течение нескольких часов. Косметическая компания CoverGirl, оказывает поддержку участникам турне. Компания предоставила своих косметологов и других сотрудников для работы с P!nk и её танцорами. Общая сумма сборов составила 182,939,014 $, что сделало его 3 в списке самых прибыльных туров года в мире.

Разогрев 
 The Hives
 City and Colour
 Churchill

Сет-лист 
 «Raise Your Glass»
 «Walk of Shame»
 «Just Like a Pill»
 «U + Ur Hand»
 «Leave Me Alone (I'm Lonely)»
 «Try»
 «Wicked Game»
 «Just Give Me a Reason»
 «Trouble» (В Фениксе и Лас-Вегасе не исполнялась)
 «Are We All We Are »
 «How Come You're Not Here»
 «Sober»
 «Family Portrait»
 «Who Knew»
 «Fuckin' Perfect»
 «Most Girls» / «There You Go» / »You Make Me Sick»
 «Slut Like You»
 «Blow Me (One Last Kiss)»
 «So What»
 «Glitter in the Air»

Даты концертов

The Truth About Love Tour: Live from Melbourne 
The Truth About Love Tour: Live from Melbourne был выпущен на DVD и Blu-ray, 15 ноября 2013 года и 7 декабря 2013 в Северной Америке.

Примечания

Ссылки 

Концертные туры Пинк
Концертные туры 2013 года
Концертные туры 2014 года